Rock County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Rock County (Minnesota)
Rock County (Nebraska)
Rock County (Wisconsin)